

Film
The End of the Rainbow – film del 1916 diretto da Jeanie Macpherson e Lynn Reynolds
The End of the Rainbow – documentario del 2010 diretto da Danny Ben-Moshe

Tv
The End of the Rainbow – episodio del 1979 della serie tv Good Times